Sorlat est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Grégoire Sorlat (1959-), producteur de cinéma français ;
 Stéphane Sorlat, producteur et distributeur de cinéma français.

Patronyme français